Lying Lips – film del 1916 diretto da Edward Sloman
Lying Lips – film del 1921 diretto da John Griffith Wray
Lying Lips – film del 1939 diretto da Oscar Micheaux